Dirty Dancing, film sorti en 1987 ;
 Dirty Dancing, bande originale du film de 1987.
 Dirty Dancing: The Classic Story on Stage, adaptation en comédie musicale de 2004.
 Dirty Dancing'', téléfilm de 2017.